Coppa Italia 1980-1981 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1980-1981 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1980-1981 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano